Fermi ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Fermi (1901–1954), italienischer Kernphysiker

Fermi steht für:
 Fermi, veraltete Bezeichnung für die Längeneinheit Femtometer, siehe Meter #fm
 Fermi (Mondkrater)
 (8103) Fermi, Asteroid des Hauptgürtels
 Fermi-Architektur, Mikroarchitektur für Grafikprozessoren der Firma Nvidia, siehe Nvidia-Geforce-400-Serie #Fermi-Architektur
 Fermi Gamma-ray Space Telescope, Weltraumteleskop für die Gammaastronomie

Siehe auch:
 Enrico Fermi #Nach Enrico Fermi benannte Begriffe
 Ferni